Berzesi – abitanti di Berzo Demo
Berzesi – abitanti di Berzo Inferiore
Berzesi – abitanti di Berzo San Fermo